Le championnat du Groenland de football 1989, organisé sous l'égide de la fédération du Groenland de football, a vu la victoire du club de Kâgssagssuk.

Troisième phase

Groupe A

Groupe B

Matches de classement 

 Septième place :
 N-85 6-1 S-68
 Cinquième place :
 Kugsak 2-1 Malamuk

Demi-finales 

 Kâgssagssuk 1-0 N-48
 NÛK 1-3 K-33

 Troisième place :
 NÛK 10-2 N-48

Finale 

Kâgssagssuk 3-0 K-33

Lien externe 

  Sport Soccer Statistics Foundation

Championnat du Groenland de football
Groenland